Сапуга:
 Сапуга, Андрей Михайлович (род. 1976) — украинский футболист.
 Сапуга, Марк Андреевич (род. 2003) — украинский футболист.